Óscar II (Oscar Fredrik; Estocolmo, 21 de enero de 1829-Estocolmo, 8 de diciembre de 1907) fue rey de Suecia entre 1872 y 1907 y de Noruega entre 1872 y 1905. Tercer hijo de Óscar I y de Josefina de Leuchtenberg, sucedió a su hermano Carlos XV en el trono. Aceptó la independencia de Noruega en 1905 ante las exigencias del Parlamento.

Rey de Suecia y Noruega 
A su nacimiento en Estocolmo fue nombrado duque de Östergötland. A la edad de once años entró en la marina, donde fue nombrado subteniente en 1845. Posteriormente comenzó sus estudios superiores en la Universidad de Upsala, destacando en matemáticas. El 6 de junio de 1857 contrajo matrimonio con la princesa Sofía de Nassau.

El 18 de septiembre de 1872 a los 43 años de edad sucedió a su hermano mayor el rey Carlos XV en el trono de la unión, pues este había fallecido sin dejar descendencia masculina. Fue coronado en la catedral de Estocolmo el 12 de mayo de 1873 y en la catedral de Nidaros el 18 de julio del mismo año. Aunque tanto el rey como la corte residían en Suecia, Óscar hizo un esfuerzo por hablar fluidamente noruego.

Pronto se dio cuenta de las dificultades dentro de la unión que ya daban muestras claras de fractura. Después de varios meses de tensión entre Suecia y Noruega en los que incluso se hizo presente la amenaza de la guerra, el parlamento noruego logró negociar con el gobierno central la separación formal de Noruega de la unión con Suecia. A partir del 26 de octubre de 1905, Noruega se erigiría como una monarquía constitucional. Ese mismo día, Óscar renunció a sus derechos dinásticos sobre Noruega. El monarca sueco declinó la posibilidad de que algún miembro de su familia fuera candidato al trono noruego. Fue sucedido en Noruega por Haakon VII, el nieto de Carlos XV de Suecia. Las malas relaciones que tuvieron lugar entre los dos países escandinavos mejoraron significativamente en los últimos años de vida de Óscar.

Su reinado en Suecia se desarrolló en paz, manteniéndose alejada de los conflictos europeos. Por esa posición de neutralidad, Óscar II actuó como mediador en algunas disputas internacionales, como la de Venezuela con el Reino Unido en 1896. En 1889 y en 1899 medió en las disputas que mantenían el Reino Unido, Alemania y los Estados Unidos por Samoa. En 1900 declaró su apoyo al Reino Unido en la Segunda Guerra de los Bóeres, cuando la mayor parte de Europa se mostraba hostil hacia la intervención británica.

Vida intelectual 
Óscar II fue un distinguido escritor y aficionado a la música, y se interesó en mejorar la educación de los dos reinos que gobernó. En 1858 se publicó, bajo autoría anónima, una colección de sus poemas líricos y narrativos, Memorias de la armada sueca, obra que obtuvo el segundo premio en la Academia Sueca. Sus Contribuciones a la historia militar de Suecia en los años 1711, 1712 y 1713 aparecieron en los Anales de la Academia y fueron impresos de manera separada en 1865. Sus discursos, así como su obra El castillo Cronberg y sus traducciones del Cid de Johann Gottfried Herder y el Torcuato Tasso de Goethe fueron reunidos en tres volúmenes en 1875 y 1876. Sus Memorias de Carlos XII fueron traducidas al inglés en 1879. Cultivó ensayos de música y fue un gran coleccionista de obras musicales.

En 1881 fundó el primer museo al aire libre del mundo, en su residencia de verano cerca de Cristianía (actualmente Museo Popular Noruego). Su interés por la ciencia le llevó a ofrecer un premio de 2500 coronas a quien pudiera dar respuesta a la pregunta de si el sistema solar era estable a largo plazo.

El rey falleció el 8 de diciembre de 1907 en Estocolmo. Sus restos, como los de la mayoría de los reyes suecos, reposan en la iglesia de Riddarholmen.

Familia 
Casado con la princesa Sofía de Nassau, tuvo cuatro hijos varones:
 Gustavo (1858-1950). Duque de Värmland. Rey de Suecia.
 Óscar (1859-1953). Duque de Gotland hasta el 15 de marzo de 1888. Conde Bernadotte de Wisborg a partir de esa fecha.
 Carlos (1861-1951). Duque de Västergötland.
 Eugenio Napoleón (1865-1947). Duque de Närke.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Suecia del siglo XIX
Reyes de Suecia del siglo XX
Reyes de Noruega del siglo XIX
Reyes de Noruega del siglo XX
Reyes de Suecia (casa de Bernadotte)

Reyes de Noruega (casa de Bernadotte)

Grandes maestres de la Orden de los Serafines

Comandantes grandes cruces de la Orden de la Espada
Caballeros grandes cruces de la Orden Militar de Guillermo

Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de la Orden de Carlos XIII

Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Caballeros de la Orden del Elefante

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)

Miembros de la Orden de la Jarretera

Escritores de Suecia del siglo XIX
Escritores en sueco
Luteranos de Suecia
Masones de Suecia
Fallecidos en Estocolmo
Nacidos en Estocolmo